Celebrían je fiktivní postavou v příbězích J.R.R.Tolkiena. Je dcerou noldorské paní Galadriel a Celeborna ze Sindar. Celebrían si vzala Elronda a spolu později vychovávali 3 děti – dvojčata Elladan a Elrohir a dceru Arwen. 

Při cestě z Lothlórienu do Imladris byla v Rudohoru přepadena skřety. Padla do zajetí, kde byla mučena a zasažena otráveným šípem. Její synové ji sice zachránili a Elrond vyléčil, ale ona již nedokázala být ve Středozemi šťastná a odešla do Valinoru, kam za ní po zničení Prstenu připlul Elrond. 

Elfové (Středozem)
Postavy v Pánu prstenů

pl:Lista Calaquendich#Celebríana